A10, A-10 ou A.10 est un sigle qui peut faire référence à diverses choses.

Architecture 
 Architecture 10, un magazine bimensuel d'architecture contemporaine.

Domaine militaire 
 Fairchild A-10 Thunderbolt II, un avion d’attaque au sol américain ;
 Fusée A10, une fusée développée par l'Allemagne nazie ;
 HMS A10, un sous-marin de la Royal Navy.

Format de papier 
 A10, un format de papier de la norme ISO 216 (26 × ).

Histoire 
 A10, code dans la classification Gardiner, du hiéroglyphe égyptien Homme assis tenant un aviron.

Informatique 
 A10Networks, un constructeur informatique ;
 A10.com est un site de jeux en Flash ;
 Apple A10 Fusion, un système sur une puce.

Jeux vidéo 
 A-10 Attack! , une simulation de vol de combat ;
 A-10 Cuba!, une simulation de vol de combat ;
 A-10 Tank Killer, une simulation de vol de combat.

Médecine 
 Classe ATC A10, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC.

Manga 
 A.10 (エ一デシ), le pseudonyme d'un mangaka japonais spécialisé dans le hentai.

Sport automobile 
 Arrows A10, une Formule 1.

Transports 
Aéronautique 
 Aero A.10, un avion de transport commercial tchèque ;
 Fiat A.10, un moteur d’avion italien.

Automobile
 Toyota Carina série A10, la première génération de la Toyota Carina.

Autoroutes
 , différentes autoroutes dans le monde.

Moto
 BSA A10 series, un modèle du constructeur britannique Birmingham Small Arms Company.

Routes 
 , différentes routes dans le monde.

Voir aussi 
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres